Het Committee for Skeptical Inquiry
 De Koraalzee-eilanden (Coral Sea Islands)
 CompuServe Inc.
 Chloorsulfonylisocyanaat
 CSI 300 Index, een belangrijke aandelenindex van de China Securities Index Company 
 CSI Twente een internationaal concours hippique
 CSI-1* t/m CSI-5*, een indeling in klassen door het Concours de Saut International bij Paardenspringsport
 Commission Sportive Internationale, een onderdeel van de FIA dat de autosport reguleerde van 1922 tot 1978

Met CSI kan ook een van de volgende Amerikaanse televisieseries worden bedoeld:
CSI: Crime Scene Investigation, forensisch onderzoeksteam in Las Vegas. (Nevada)
CSI: NY, forensisch onderzoeksteam in New York.
CSI: Miami, forensisch onderzoeksteam in Miami.
CSI: Cyber, forensisch onderzoeksteam in  Quantico.